Римська композиторська школа (XVI-XVII ст.)
 Римська художня школа (XIV ст.)